Burhanpur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Burhanpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Burhanpur